12-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1967 Ballon d’Or)»
26 декабря 1967 года

Золотой мяч: 
 Флориан Альберт

(первый раз)

< 11-я Церемонии вручения 13-я >
Опрос на «Золотой мяч» () в 1967 году проводился в двенадцатый раз. Результаты голосования были опубликованы в номере 1137 France Football 26 декабря 1967 года. В состав жюри входили 24 спортивных журналиста из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал венгр Флориан Альберт, ставший первым венгерским футболистом и первым игроком «Ференцвароша» - обладателем данной награды. Он опередил Бобби Чарльтона и Джимми Джонстона.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 360 баллов; максимально игрок мог получить 120 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Примечания

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1967 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1967 году